

Єжевиці — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єжевиці — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства